Сибелла (; пророчица):

 Сибелла — вариант произношения имени фригийской богини Кибелы;
 Сибелла — женское имя, например:
  (1800—1882) — английская школьная учительница, поэтесса и писательница;
  (1851—1911) — британский автор викторианских фантастических романов.

См. также 
 Сибилла
 Севилья ()

Примечания